Айзенбергер () — немецкая и еврейская фамилия. Известные носители:

 Айзенбергер, Беньямин (известен под псевдонимом Габор Петер; 1906—1993) — министр госбезопасности Венгрии.
 Айзенбергер, Северин (1879—1945) — польский пианист, композитор.

См. также 
 Айзенберг
 Айзенбергский кружок